Części miast:
 Jarogniewice – osiedle administracyjne Zielonej Góry

Miejscowości w Polsce:
 Jarogniewice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń